Еличи () — село в общине Вишеград Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В настоящее время село необитаемо.

История 
До 1981 года было частью посёлка Каоштица.

Население 
По данным на 1991 год, в селе проживали 90 человек, все — боснийцы. По переписи 1953 года население составляло 87 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Вишеград 

Населённые пункты Республики Сербской